Лига чемпионов УЕФА 2003/2004 годов — 12-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 49-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 26 мая 2004 года на стадионе «Арена Ауф Шальке» в Гельзенкирхене. Победителем стал «Порту», обыгравший в финале «Монако» со счётом 3:0. Начиная с этого розыгрыша 2-й групповой раунд был заменён на стадию 1/8 финала.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2003/2004 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1997/1998 до сезона 2001/2002 включительно.

В связи с конфликтной ситуацией футбольных клубов и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана результаты чемпионата Азербайджана сезона 2002/2003 годов не были признаны УЕФА, и его победитель не был допущен к участию в Лиге Чемпионов сезона 2003/2004 годов. Место чемпиона Азербайджана занял действующий чемпион присоединившейся в 2002 году к УЕФА Казахстанской федерации футбола.

Участники 

В розыгрыше Лиги чемпионов 2003/04 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2001/02 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Греция): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 19 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Азербайджана и Лихтенштейна)
 Чемпион ассоциации Казахстан, заменивший чемпиона ассоциации Азербайджана
Второй квалификационный раунд
 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций 10-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 5 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1, 3-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Групповой этап

Второй групповой этап, существовавший в сезонах 1999/00 — 2002/03, был упразднён, по две лучшие команды из восьми групп выходили в 1/8 финала.
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 9 чемпионов ассоциаций 1-9 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
 Действующий победитель турнира
Плей-офф
 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

 Мякеля, 64
 Лима, 90, с пен.
Гвилдис, 21, в свои ворота.
Кука, 41, Скачел, 73
Вукич, 59,  Брандао, 89
Снински, 16 - Пейнтсил, 25 
Карадас, 43, Браттбакк, 52, Странд, 58, Ф.Йонсен, 75
Балаич, 11 - Миятович, 60, Дрпич, 63
Гогниев, 31 - Оливейра дос Сантос, 67
Ильеш, 43, Брату, 44 -Естрович, 53, Зеттерберг, 54, Соль Ги Хен, 75
Илич, 62, Мальбаса, 67, с пен. - Юханссон, 10, Вовоа, 77
Журавски, 4, 71 - Рауффманн, 16, Хараламбус, 51
Йоунссон, 17, 43,Норрегорд, 39, Четкути, 46, в свои ворота, Зума, 49, Релль Ларсен, 65
Агули, 90 - Зик, 16, Кольманн, 77
|}

Третий квалификационный раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 24/25 февраля 2004 года. Ответные — 9/10 марта.

1/4 финала 
Первые матчи были сыграны 23/24 марта 2004 года. Ответные — 6/7 апреля.

1/2 финала 
Первые матчи были сыграны 20/21 апреля 2004 года. Ответные — 4/5 мая.

Финал

Лучшие бомбардиры 
Голы, забитые в квалификации, не учитываются
9 голов
  Фернандо Морьентес (Монако)
7 голов
  Дадо Пршо (Монако)
6 голов
  Рой Макаай (Бавария)
  Вальтер Пандиани (Депортиво)
5 голов
  Дидье Дрогба (Марсель)
  Хакан Шукюр (Галатасарай)
  Жуниньо Пернамбукано (Лион)
  Тьерри Анри (Арсенал)

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2003/04
 Лига чемпионов 2003/04 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2003/04
 Лига чемпионов 2003/04 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2003/04 на сайте RSSSF

2003
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году